Kugler Bimétal SA

Nom de famille 
 Eustache Kugler
 Franz Theodor Kugler
 Johann Reinhard Kugler

Voir aussi 
 Frank Kungler (Kugler)

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme germanique